Ку́фия (также: арафатка (простореч.); , kūfīyah, keffiyeh, kaffiyah, keffiya, kaffiya, мн. ч. , kūfīyāt;  шемаг, шмах, шемах, в Ираке — яшмаг;  ghutra;  ḥaṭṭah; , ; ;  чафия и  чапия) — мужской головной платок, популярный в арабских странах.
Куфия является неотъемлемой частью мужского гардероба в арабских странах. Служит для защиты головы и лица от солнца, песка и холода. Также куфию используют в различных прикладных целях — расстеленная на земле служит скатертью, сложенная в несколько раз — как фильтр для очистки воды, подвязанная — как пояс, скрученная — как верёвка для подъёма груза. Получила широкое распространение на территории Аравийской пустыни, Сахары, Аравийского и Синайского полуостровов, в странах Персидского залива, на юго-западе Азии и севере Африки, где основное население — арабы. Часто (но не всегда) куфию носят с обручем чёрного цвета — эгалем (, iqāl — связь, верёвка; родственное  Igul, означающему «круг, обруч»), удерживающим платок на голове.

Наиболее популярные расцветки — белая, белая с красным или чёрным орнаментами. В Йемене распространены разноцветные куфии. В зависимости от региона происхождения носящего куфию человека может различаться её орнамент, расцветка.

Основным материалом для изготовления служит хлопок; нередко можно встретить шерстяные куфии и куфии с добавлением синтетических тканей. Традиционный орнамент, как правило, выполняют посредством вышивки.

В различных арабских странах различается и способ завязывания куфии. Например, в Саудовской Аравии эта манера совсем простая — однотонный головной платок, наброшенный на голову — иногда даже без поддерживающего обруча. В Омане куфию повязывают гораздо более сложным образом и совсем иначе, чем саудовцы, на манер тюрбана. Оманцы не используют поддерживающий куфию обруч, что повсеместно принято в Иордании и Палестине, чья затейливая манера ношения куфии, отличная и от саудовской, и от оманской традиций, была модифицирована палестинским лидером Ясиром Арафатом и стала широко известна в мире под именем «арафатка».

«Куфия» названа по иракскому городу Эль-Куфа, где её первоначально носили. Позже она распространилась по всей Аравии.

Название «арафатка» куфия получила в русскоязычных странах во время резкой эскалации израильско-палестинского конфликта (позднее получившей название «первой интифады») в конце 1980-х годов, когда на телеэкранах часто появлялся лидер палестинцев Ясир Арафат, неотъемлемой частью образа которого была куфия. Куфия Ясира Арафата была уложена на голове таким образом, чтобы находящаяся на плече часть ткани по форме напоминала очертания исторической Палестины (включающей в себя территорию государства Израиль).

В Турции ношении куфии (шемага) запрещено из-за ассоциации с Рабочей партией Курдистана, запрещённой как террористическая организация.

Название «шемаг», «шемах» () использовали солдаты Британской империи, которые носили платок практически повсеместно в жарких странах, в том числе и в годы Второй мировой войны (, , , Арабский легион, Вооружённые силы Иордании, Отряд пустынных снайперов, Особая воздушная служба,  и др.). С 2000-х годов куфия стала модным трендом, используемым европейскими и американскими кутюрье.

См. также 

 Талит
Тагельмуст
 Арахчын
 Бишт
 Намёт — покрывало рыцарского шлема.

Примечания

Ссылки 
 Как повязывать куфию. Иллюстрированный материал на Портале о странах

Национальные мужские головные уборы
Платки
Арабская одежда